Carlo Montanari (morto 1915) – generale italiano, padre del diplomatico Franco Montanari.
 Generale Carlo Montanari – cacciatorpediniere della Regia Marina.

Pagine correlate 

Carlo Montanari (disambigua)